Erethistes är ett släkte av fiskar. Erethistes ingår i familjen Erethistidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Erethistes